L'expression Pavillon noir désigne le pavillon pirate, mais aussi parfois :

Personnes et bâtiments
 Les Pavillons noirs, soldats irréguliers chinois opérant au Viêt Nam ;
 Pavillon noir, groupe de chanson française spécialisé dans les chants de marins ;
 Le Pavillon Noir, centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence dont le bâtiment a été dessiné par Rudy Ricciotti ;

Films, disques, livres, et jeux
 Pavillon noir (The Spanish main), film américain de Frank Borzage (1945) ;
 Pavillon noir, album du groupe Soldat Louis, sorti en 1990 ;
 Sous le pavillon noir, single du groupe français Le Blitz, sorti en 1984 ;
 Pavillon noir !, bande dessinée d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou ;
 Pavillon noir, un jeu vidéo sorti sur Windows en 1999 ;
 Pavillon noir, jeu de rôle de pirates sorti en 2000.

Voir aussi
 Drapeau noir
 Drapeau
 Noir

Homonymie de titre